Malabarisk rit (äv. "syro-malabarisk rit") är en östkristen rit som används av den katolska (syro-)malabariska kyrkan som enligt den egna traditionen går tillbaka på aposteln Tomas (därav benämningen tomaskristna) i nuvarande delstaten Kerala på Malabarkusten (Indien).

Referenser 
 Hull, Geoffrey, The Banished Heart. Pro multis 1996.

Riter inom katolska kyrkan